Serieel (vgl het Franse série, reeks) betekent opeenvolgend. 
 In de informatica spreekt men bijvoorbeeld van een seriële poort of een serieel protocol.
 In de seriële muziek is het nagenoeg synoniem van dodecafonie.